Legio X puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio X Equestris, anterior a Julio César, más tarde cambió su nombre por el de Legio X Gemina.
 Legio X Fretensis, creada por Octaviano en el periodo 41-40 a. C. 
 Legio X Gemina, era la Legio X Equestris anterior a Julio César.